B68 peut faire référence à :
 B68 Toftir, un club de football des îles Féroé ;
 Bundesstraße 68, une route fédérale allemande reliant Cloppenburg à Warburg ;
 Infection à taenia, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres